Stadiony w Macedonii Północnej:
 Stadion im. Goce Dełczewa – stadion w Prilepie
 Stadion im. Goce Dełczewa – stadion w Dełczewie